Ewald Georg von Kleist (ok. 1700-1748), niemiecki uczony i prawnik
 Ewald Christian von Kleist (1715-1759) niemiecki poeta i żołnierz
 Paul Ludwig Ewald von Kleist (1881-1954) niemiecki feldmarszałek
 Ewald von Kleist-Schmenzin (1890-1945) uczestnik spisku przeciwko Hitlerowi
 Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin (ur. 1922); syn Ewalda von Kleist-Schmenzin, także uczestnik spisku